Ла Наранхера има више значења:

 Ла Наранхера (Ел Лимон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Наранхера (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Наранхера (Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику